Чемпіонат Італії з футболу 1924—1925 — 25-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 43 команди. Переможцем турніру став клуб Болонья.

Північна Італія

Кваліфікація

Група A

Група В 

Плей-оф

Фінал 

Додаткова серія

Південна Італія

Марке 
Анконітана кваліфікувалась до півфіналу.

Лаціо

Кампанія

Апулія 

Плей-оф

Сицилія

Півфінали 
Група A

Плей-оф

Група В

Фінал

Національний фінал

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Італії на rsssf 

1925
Італія
Італія